Di seguito una lista di asteroidi dal numero 432001 al 433000 con data di scoperta e scopritore.

432001-432100 

|-
|432001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432011 - ||  ||  || CSS
|-
|432012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432016 - ||  ||  || CSS
|-
|432017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432033 - ||  ||  || CSS
|-
|432034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432042 - ||  ||  || OAM
|-
|432043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432060 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|432061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432092 - ||  ||  || CSS
|-
|432093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432096 - ||  ||  || CSS
|-
|432097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

432101-432200 

|-
|432101 Ngari||  ||  || Ye, Q.-Z., Lin, H.-C.
|-
|432102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432109 - ||  ||  || CSS
|-
|432110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432111 - ||  ||  || CSS
|-
|432112 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|432113 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|432114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432135 - ||  ||  || CSS
|-
|432136 - ||  ||  || CSS
|-
|432137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432138 - ||  ||  || CSS
|-
|432139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432185 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|432186 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|432187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432193 - ||  ||  || CSS
|-
|432194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

432201-432300 

|-
|432201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432204 - ||  ||  || CSS
|-
|432205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432206 - ||  ||  || OAM
|-
|432207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432208 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|432209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432215 - ||  ||  || CSS
|-
|432216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432217 - ||  ||  || CSS
|-
|432218 - ||  ||  || OAM
|-
|432219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432225 - ||  ||  || CSS
|-
|432226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432229 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|432230 - ||  ||  || CSS
|-
|432231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432232 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|432233 - ||  ||  || CSS
|-
|432234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432236 - ||  ||  || OAM
|-
|432237 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|432238 - ||  ||  || CSS
|-
|432239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432241 - ||  ||  || CSS
|-
|432242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432244 - ||  ||  || CSS
|-
|432245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432246 - ||  ||  || OAM
|-
|432247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432249 - ||  ||  || OAM
|-
|432250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432252 - ||  ||  || CSS
|-
|432253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432262 - ||  ||  || Muler, G.
|-
|432263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432281 - ||  ||  || Molnar, L. A.
|-
|432282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432295 - ||  ||  || CSS
|-
|432296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432298 - ||  ||  || CSS
|-
|432299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

432301-432400 

|-
|432301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432307 - ||  ||  || CSS
|-
|432308 - ||  ||  || OAM
|-
|432309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432312 - ||  ||  || CSS
|-
|432313 - ||  ||  || OAM
|-
|432314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432315 - ||  ||  || CSS
|-
|432316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432319 - ||  ||  || CSS
|-
|432320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432322 - ||  ||  || CSS
|-
|432323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432328 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|432329 - ||  ||  || CSS
|-
|432330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432332 - ||  ||  || CSS
|-
|432333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432334 - ||  ||  || CSS
|-
|432335 - ||  ||  || CSS
|-
|432336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432341 - ||  ||  || CSS
|-
|432342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432345 - ||  ||  || CSS
|-
|432346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432347 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|432348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432352 - ||  ||  || CSS
|-
|432353 - ||  ||  || CSS
|-
|432354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432360 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|432361 Rakovski||  ||  || Fratev, F.
|-
|432362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432373 - ||  ||  || CSS
|-
|432374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432391 - ||  ||  || CSS
|-
|432392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

432401-432500 

|-
|432401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432407 - ||  ||  || Tzec Maun
|-
|432408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432409 - ||  ||  || CSS
|-
|432410 - ||  ||  || CSS
|-
|432411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432417 - ||  ||  || CSS
|-
|432418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432419 - ||  ||  || CSS
|-
|432420 - ||  ||  || CSS
|-
|432421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432424 - ||  ||  || WISE
|-
|432425 - ||  ||  || WISE
|-
|432426 - ||  ||  || WISE
|-
|432427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432428 - ||  ||  || WISE
|-
|432429 - ||  ||  || WISE
|-
|432430 - ||  ||  || WISE
|-
|432431 - ||  ||  || WISE
|-
|432432 - ||  ||  || WISE
|-
|432433 - ||  ||  || WISE
|-
|432434 - ||  ||  || WISE
|-
|432435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432436 - ||  ||  || WISE
|-
|432437 - ||  ||  || WISE
|-
|432438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432439 - ||  ||  || WISE
|-
|432440 - ||  ||  || WISE
|-
|432441 - ||  ||  || WISE
|-
|432442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432446 - ||  ||  || WISE
|-
|432447 - ||  ||  || WISE
|-
|432448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432457 - ||  ||  || Vorobjov, T.
|-
|432458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432459 - ||  ||  || WISE
|-
|432460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432462 - ||  ||  || CSS
|-
|432463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432471 - ||  ||  || WISE
|-
|432472 - ||  ||  || WISE
|-
|432473 - ||  ||  || WISE
|-
|432474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432476 - ||  ||  || WISE
|-
|432477 - ||  ||  || WISE
|-
|432478 - ||  ||  || WISE
|-
|432479 - ||  ||  || WISE
|-
|432480 - ||  ||  || WISE
|-
|432481 - ||  ||  || WISE
|-
|432482 - ||  ||  || WISE
|-
|432483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432488 - ||  ||  || CSS
|-
|432489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432494 - ||  ||  || CINEOS
|-
|432495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

432501-432600 

|-
|432501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432503 - ||  ||  || WISE
|-
|432504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432508 - ||  ||  || CSS
|-
|432509 - ||  ||  || CSS
|-
|432510 - ||  ||  || CSS
|-
|432511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432523 - ||  ||  || CSS
|-
|432524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432536 - ||  ||  || WISE
|-
|432537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432539 - ||  ||  || WISE
|-
|432540 - ||  ||  || WISE
|-
|432541 - ||  ||  || WISE
|-
|432542 - ||  ||  || LONEOS
|-
|432543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432554 - ||  ||  || WISE
|-
|432555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432558 - ||  ||  || WISE
|-
|432559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432563 - ||  ||  || WISE
|-
|432564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432565 - ||  ||  || WISE
|-
|432566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432571 - ||  ||  || WISE
|-
|432572 - ||  ||  || WISE
|-
|432573 - ||  ||  || WISE
|-
|432574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432575 - ||  ||  || WISE
|-
|432576 - ||  ||  || WISE
|-
|432577 - ||  ||  || WISE
|-
|432578 - ||  ||  || WISE
|-
|432579 - ||  ||  || WISE
|-
|432580 - ||  ||  || WISE
|-
|432581 - ||  ||  || WISE
|-
|432582 - ||  ||  || WISE
|-
|432583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

432601-432700 

|-
|432601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432612 - ||  ||  || CSS
|-
|432613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432616 - ||  ||  || LONEOS
|-
|432617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432662 - ||  ||  || LONEOS
|-
|432663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432675 - ||  ||  || CSS
|-
|432676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432682 - ||  ||  || CSS
|-
|432683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432685 - ||  ||  || CINEOS
|-
|432686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

432701-432800 

|-
|432701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432750 - ||  ||  || CSS
|-
|432751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432756 - ||  ||  || WISE
|-
|432757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432759 - ||  ||  || CSS
|-
|432760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432774 - ||  ||  || CSS
|-
|432775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432799 - ||  ||  || WISE
|-
|432800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

432801-432900 

|-
|432801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432807 - ||  ||  || WISE
|-
|432808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432812 - ||  ||  || CSS
|-
|432813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432814 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|432815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432827 - ||  ||  || CSS
|-
|432828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432836 - ||  ||  || WISE
|-
|432837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432854 - ||  ||  || CSS
|-
|432855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432856 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432871 - ||  ||  || CSS
|-
|432872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432874 - ||  ||  || WISE
|-
|432875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432883 - ||  ||  || CSS
|-
|432884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432887 - ||  ||  || CSS
|-
|432888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432899 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|432900 - ||  ||  || WISE
|}

432901-433000 

|-
|432901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432911 - ||  ||  || WISE
|-
|432912 - ||  ||  || WISE
|-
|432913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432919 - ||  ||  || WISE
|-
|432920 - ||  ||  || LONEOS
|-
|432921 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|432922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432926 - ||  ||  || WISE
|-
|432927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432931 - ||  ||  || WISE
|-
|432932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432938 - ||  ||  || CSS
|-
|432939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432940 - ||  ||  || CINEOS
|-
|432941 - ||  ||  || CSS
|-
|432942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432949 - ||  ||  || Vorobjov, T.
|-
|432950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432952 - ||  ||  || CSS
|-
|432953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432954 - ||  ||  || CSS
|-
|432955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432958 - ||  ||  || CSS
|-
|432959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432967 - ||  ||  || CSS
|-
|432968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432971 Loving||  ||  || WISE
|-
|432972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|432979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432989 - ||  ||  || CSS
|-
|432990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432991 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|432992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432993 - ||  ||  || CSS
|-
|432994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|432997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|432999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|433000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0432001